Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1992 odbyły się między 28 marca a 5 kwietnia 1992 w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, w Olympic Eisstadion.

Tytuł mistrzów świata po 11 latach powrócił do Szwajcarów (Markus Eggler), którzy w finale pokonali obrońców tytułu Szkotów (Hammy McMillan) 6:3. W półfinałach Kanada (Vic Peters) przegrała 3:4 ze Szkocją a USA (Doug Jones) 6:8 ze Szwajcarią.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1992
1992 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Garmisch-Partenkirchen
1992 w Niemczech